En Pologne, Borowice peut désigner : 

 Borowice, village de la voïvodie de Basse-Silésie,
 Borowice, village de la voïvodie de Mazovie,
 Borowice, village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale.